Мизу́ров — фамилия; имеет женскую форму Мизурова.
 Мизуров, Андрей Анатольевич (род. 1973) — казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мизуров, Владимир Владимирович (род. 1951) — тренер-преподаватель по тяжелой атлетике, почётный гражданин Искитимского района.
 См. также 
 Мизур — посёлок в Алагирском районе Северной Осетии.